Lotario puede referirse a:

 Lotario, rey de Francia Occidental (941–986).
 Lotario II de Italia, rey de Italia (muerto en 950). 
 Lotario I, emperador carolingio (795–855). 
 Lotario II de Lotaringia, rey de Lotaringia (825–869).
 Lotario II del Sacro Imperio, emperador germánico (1075–1137), también llamado Lotario III.
 Lotario un inescrupuloso seductor de mujeres en El curioso impertinente, una meta-historia de Don Quijote de la Mancha